Ржепик () — чешская фамилия. Известные носители:

 Ржепик, Мирон Иванович (1885—1937) — священнослужитель, священномученик.
 Ржепик, Михал (род. 1988) — чешский хоккеист.